Дамьен Дотсон (; родился 6 мая 1994 года в Хьюстоне, штат Техас, США) — профессиональный баскетболист, выступает в Национальной баскетбольной ассоциации за клуб «Кливленд Кавальерс». Участвовал в Драфте 2017 года, был выбран под общим 44-м номером командой «Нью-Йорк Никс».

Выступления за колледж 
Отыграл два сезона в университете штата Орегон. После второго курса его товарищи по команде Доминик Артис и Брэндон Остин были изгнанны из команды из-за обвинений в сексуальном насилии. Никому не было предъявлено обвинение из-за отсутствия доказательств и противоречивых заявлений, сделанных жертвой. Впоследствии Демьен поступил в муниципальный колледж Хьюстона, где не играл в баскетбол, а проходил курсы по управлению гневом с Джоном Лукасом II.

После перевода в университет Хьюстона, продолжил играть в баскетбол. За команду университета он набирал в среднем 17,4 очка и 6,9 подборов за игру.

Профессиональная карьера

Нью-Йорк Никс (2017—2020) 
7 августа 2017 года Дотсон подписал контракт с «Никс», и во время своего дебютного сезона он несколько раз вытупал за «Вестчестер Никс» — фарм команду Никс в G-лиге. 

29 ноября Дотсон стал одиннадцатым игроком в истории, сыгравшим в G-лиге и НБА в один и тот же день.

6 апреля 2018 года Дотсон набрал рекордные для себя в карьере 30 очков и 11 подборов, выйдя на паркет со скамейки, в матче против «Майами Хит».

Кливленд Кавальерс (2020—н.в.) 
23 ноября 2020 года стало известно, что игрок подписал контракт с «Кливленд Кавальерс». Согласно условиям, соглашение рассчитано на два года и 4 миллиона долларов США.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки «Орегон Дакс» (баскетбол)
Игроки «Хьюстон Кугарз» (баскетбол)
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Уэстчестер Никс»